Ein Großraum ist:

 eine Agglomeration, Konzentration von Siedlungen
 ein Naturraum, Teil der Gliederung Deutschlands in Großregionen
 ein Sitzbereich in einem Eisenbahn-Passagierwagen, siehe Großraumwagen

Groß Raum ist
 ein Ort im Landkreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, jetzt: Rjabinowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland